Por Ley de Bosque Nativo o Ley de Bosques Nativos, puede referirse a:

Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos de Argentina, publicada en 2007.
Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal de Chile, publicada en 2008.